Termin PRT ima više značenja.

 Antranilat fosforiboziltransferaza, enzim
 Portugalija, ISO 3166-1 kod